Wintsch ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Natalie Wintsch (1871–1944), Schweizer Textilkünstlerin, Klavierlehrerin, Stickerin und Künstlerin der Art Brut
 Michel Wintsch (* 1964), Schweizer Pianist und Komponist
 Serge Wintsch (1936–2022), Schweizer Jazzmusiker